Patrick Reynolds fait référence à :
 Patrick Reynolds (1887–1932), personnalité politique irlandaise ;
 Patrick Reynolds (1920–2003), personnalité politique irlandaise, fils du précédent ;
 Patrick Reynolds (1963), artiste américain ;
 Patrick Reynolds, footballeur gaélique.